Седельница — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Находится рядом с деревнями Прилесье, Вострицево и Шалава.

Основана в 1890—1902 годах переселенцами из Прилесья и Гагарина.

Динамика населения 
 1897 год: 27 семей (7 домов принадлежат Смурковым, 5 - Мазиловым). В деревне, по данным переписных листов, в 1897 году проживало 144 человека, из них 57 мужчин (42% грамотных) и 87 женщин (20% грамотных). Большая часть жителей занималась земледелием. 4 - работали на фабрике, был также лесной сторож. 
 2004 год — 17 семей.
 В настоящее время (около 2008 года) постоянных жителей осталось всего двое: гармонист Анатолий и его супруга.

В деревне делают мёд, есть 2 колодца.

Недалеко от деревни, в сторону Вострицево, расположены охотничьи угодья.

Прямой дороги в Сидельницы нет, надо ехать через Прилесье (Чертаково) или деревню Шалава.

Водная система 
 река Курбица
 Недалеко от деревни находится родник, отличающийся редкой для этой местности мягкостью и пресностью воды.

Примечания

Источники 
 «Ярославский Агрокурьер» 5 августа 2004 года. «Как живёшь, деревенька моя?». Автор Лидия Чистякова.

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района